Kim Ok (김옥; geboren am 28. August 1964) ist eine ehemalige First Lady von Nordkorea.

Kim Ok erhielt eine Ausbildung zur Pianistin in Pjöngjang. Sie wurde danach nordkoreanische Regierungsangestellte und war von den 1980er Jahren bis zu seinem Tod als persönliche Sekretärin von Kim Jong-il tätig. Zudem war sie Abteilungsdirektorin bei der National Defense Commission. Nach dem Tod von Ko Yong-hui im August 2004 traf sie als faktische First Lady regelmäßig mit ausländischen Beamten zusammen und soll die vierte Frau des obersten Führers gewesen sein.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kim Jong-il
⚭Ok
Nordkoreaner
Geboren 1964
Frau